Josef Trinkl ist der Name folgender Personen: 
 
* Josef Trinkl (Politiker, 1895) (1895–1970), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter
 Josef Trinkl (Fußballspieler), österreichischer Fußballspieler 
 Josef Trinkl (Politiker, 1951) (1951–2004), österreichischer Politiker (ÖVP), Nationalratsabgeordneter